

Personen 
 Charles Breijer (1914-2011), Nederlands cineast, fotograaf en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Herman Gottfried Breijer (1864-1923), Nederlands-Zuid-Afrikaans natuurvorser en museoloog 
 Johannes Franciscus Breijer (1852-1915), Nederlands militair

Zie ook 
 Breier (doorverwijspagina)
 Breyer (doorverwijspagina)